Мушвик Аділь огли Бабаєв (; 24 лютого 1971, с. Сабірлі, Азербайджан — 10 вересня 1992, Мартакерт, Азербайджан) — солдат Збройних сил Азербайджану. Учасник Першої карабаської війни.

Біографія 
Мушвик Бабаєв народився 24 лютого 1971 року в селі Сабірлі Шамахинського району.

Військова служба 
Бабаєв вступив до військової служби в 1992 році. Він був учасником Першої карабаської війни. Його закликали до Національної гвардії і він добровільно пішов воювати, в Агдамі брав участь у своїх перших боях, пізніше став командиром роти . Брав участь у низці боїв та загинув 10 вересня 1992 року в Мардакертському районі.

Пам'ять 
Мушвика Бабаєва поховали на Алеї мучеників у місті Шамахи.

Примітки

Посилання 

Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Загинули в боях Першої карабаської війни
Уродженці Шамахинського району
Померли в Азербайджані